Scott Johnson, né le  à Sydney, est un joueur australien de rugby à XV devenu entraîneur. Il joue au poste de centre ou de demi d'ouverture.

Biographie 

Scott Johnson connaît des sélections en équipe d'Australie des moins de 21 ans au poste de centre ou de demi d'ouverture.

Il devient en 2012 le sélectionneur par intérim de l'équipe d'Écosse de rugby à XV en remplacement d'Andy Robinson. Son contrat court jusqu'aux test-matchs de juin 2013. Originellement pressenti pour être remplacé par Vern Cotter et prendre le poste de directeur du rugby à la fédération écossaise, Johnson est reconduit pour un an au poste de sélectionneur, Cotter étant sous contrat avec l'ASM Clermont Auvergne jusqu'au terme de la saison 2013-2014.

Johnson mène l'équipe d'Écosse à la troisième place du Tournoi des Six Nations 2013, grâce à deux victoires sur l'Italie et l'Irlande, un des meilleurs résultats de cette équipe dans les six nations. En 2014, il devient directeur du rugby à la fédération écossaise.

En , il quitte la fédération écossaise pour occuper le même poste, directeur du rugby, au sein de la fédération australienne. En 2020, il est sélectionneur par intérim de l'équipe d'Australie entre la démission de Michael Cheika, en , et la prise de fonction de Dave Rennie, en , mais il n'a aucun match à diriger durant cette période.

Carrière d'entraîneur

Palmarès 
 Centenary Quaich (1) : 2013

Notes et références

Lien externe 
 

Joueur australien de rugby à XV
Joueur du Eastwood Rugby Club
Joueur des Waratahs
Joueur du RC Toulon
Centre (rugby à XV)
Demi d'ouverture (rugby à XV)
Entraîneur australien de rugby à XV
Sélectionneur de l'équipe du pays de Galles de rugby à XV
Sélectionneur de l'équipe des États-Unis de rugby à XV
Sélectionneur de l'équipe d'Écosse de rugby à XV
Naissance en août 1962
Naissance à Sydney